Ниже перечислена статистика выступлений Ларисы Савченко-Нейланд.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (9)

Победы (2)

Поражения (7)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (12)

Победы (2)

Поражения (10)

Финалы Итоговых чемпионатов WTA в парном разряде (10)

Победы (3)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (123)

Победы (65)

Поражения (58)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (9)

Победы (4)

Поражения (5)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Парные турниры

Турниры в миксте

Ссылки 
 
 
 

Савченко-Нейланд, Лариса Ивановна